Villena peut désigner :

Patronyme 

 Andrés Villena, un joueur espagnol de volley-ball.
 Clementina Ródenas Villena, une personnalité politique espagnole.
 Diego Valverde Villena, un poète espagnol et péruvien.
 Henri de Villena, un prince hispanique du .
 Isabelle de Villena, fille naturelle de Henri de Villena.
 Luis Antonio de Villena, un écrivain espagnol.
 Marcelo Villena Alvarado, un écrivain bolivien.
 Pedro Pacheco de Villena, un cardinal espagnol.
 Rubén Martínez Villena, un écrivain cubain.

Toponyme 

 Villena, commune d'Espagne de la province d'Alicante dans la Communauté valencienne en Espagne.
 le trésor de Villena, un ensemble d'objets précieux trouvés près de Villena.
Patronyme hispanique